Šediviny ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Šediviny (Schediwy), Ortsteil von Dobré, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Šediviny (Schediwy), Ortsteil von Kounov u Dobrušky, Okres Rychnov nad Kněžnou